— японская конькобежка, чемпионка мира в командной гонке (2015). Участница зимних Олимпийских игр 2014 и чемпионка зимних Олимпийских игр 2018 года. Многократная чемпионка Японии на отдельных дистанциях и в многоборье.

Биография 
Аяка Кикути начала кататься на коньках в возрасте 3-х лет под влиянием её сестёр. В семье Кикути пять сестёр, её старшая сестра работает парикмахером, Сумирэ выступает в конькобежном спорте, а две другие сестры: Юки и Моэми занимаются шорт-треком.  В старших классах она ездила на спортивном велосипеде в школу 3 с половиной часа туда и обратно. После окончания средней школы Саку Нагасей Аяка присоединилась к команде "Fuji Express Co., Ltd" в 2006 году.

В возрасте 14 лет она заняла 3-е место на 22-м чемпионате средней школы. В 2010 году Аяка впервые выиграла чемпионат Японии в классическом многоборье и попала в национальную сборную. В сезоне 2010/11 дебютировала на Кубке мира и в январе 2011 года заняла 3-е место на дистанции 3000 м, 5000 м и в многоборье на чемпионате Азии в Харбине. На чемпионате мира в классическом многоборье заняла 22-е место. 

В 2012 году она стала 2-й в многоборье на чемпионате Азии в Астане и финишировала 19-й на чемпионате мира в Москве. Аяка прошла олимпийский отбор на дистанции 1500 м и квалифицировалась на олимпиаду. В феврале 2014 года на зимних Олимпийских играх в Сочи заняла 31-е место на дистанции 1500 м и 4-е в командной гонке. 

В 2015 году Аяка Кикути выиграла командную гонку вместе с партнёршами на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Херенвене, впервые выиграв золотую медаль чемпионата мира, она также заняла 12-е места на дистанциях 1500 м и 3000 м. В марте на чемпионате мира в Астане заняла 16-е место в спринтерском многоборье, и 13-е место на чемпионате мира в Калгари.

В 2016 году она в очередной раз выиграла чемпионат Японии в классическом многоборье, после чего заняла 16-е места в забегах на 1000 и 1500 м на чемпионате мира в Коломне и 8-е в многоборье на чемпионате мира в Берлине. В мае 2016 года она получила тяжёлую травму правой ноги и пропустила почти весь сезон 2016/17.

В феврале 2018 года Аяка участвовала на своих вторых зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане и 21 февраля в составе Михо Такаги, Наны Такаги и Аяно Сато завоевала золотую медаль в командной гонке преследования с олимпийским рекордом 2:53,89 секунды. Раннее на дистанции 1500 м заняла 16-е место и на 3000 м заняла 19-е место.

После игр заняла 7-е место в классическом многоборье на чемпионате мира в Амстердаме. В апреле 2018 года она объявила о завершении карьеры.

Карьера тренера 
26 апреля на Совете директоров Федерации конькобежного спорта Японии была утверждена на должность помощника тренера Национальной сборной по конькобежному спорту. После ухода из спорта она работала тренером в Федерации фигурного катания Японии и конькобежном клубе Fujikyu, а также комментатором на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Личная жизнь 
Аяка Кикути 23 октября 2018 года вышла замуж за Кэйитиро Нагасиму, олимпийского чемпиона по конькобежному спорту. Она любит слушать музыку, играть в гольф. Её мать, Хацуэ Кикути, также участвовала в национальном соревнования по конькобежному спорту в средней школе, а отец Такехико был мэром Маэмуры.

Примечания

Ссылки 
 Ayaka Kikuchi - профиль на сайте eurosport.com
  — профиль на сайте Международного союза конькобежцев
  — Статистика на сайте the-sports.org
  — профиль на сайте live.isuresults.eu
  — данные на сайте joc.or.jp

Конькобежцы Японии
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту